Флорида има више значења:
 Флорида, савезна држава САД
 Флорида (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Флорида (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Флорида (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Флорида (Порторико), је општина у америчкој острвској територији Порторико, острвској држави Кариба
 Флорида (Куба), је град на Куби у покрајини Камагеј
 Флорида (Тревизо), је насеље у Италији у округу Тревизо, региону Венето
 Флорида (острво)
 Југо флорида, аутомобил